Il doppio del torneo di tennis Ostend Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Kris Goossens e Tom Vanhoudt che hanno battuto in finale Tarik Benhabiles e Julien Boutter 3-6, 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Petr Luxa /  Tomáš Anzari (semifinali)
 Carlos Gómez Díaz /  Fabio Maggi (semifinali)

 Kris Goossens /  Tom Vanhoudt (Campioni)
 Dejan Petrović /  Grant Silcock (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ostend Challenger 1997